

Догађаји

Рођења

Смрти

Дани сећања

930-е пне.